Суперсітка — міжнародна мережа передачі електроенергії, що надає можливість торгувати великими обсягами електрики на великих відстанях.
 Суперсітка — канадське постапокаліптичне роуд-муві 2018 року.